Il singolare del torneo di tennis Enugu Challenger 1987, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Brett Dickinson che ha battuto in finale Stanislav Birner 2-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Stanislav Birner (finale)
 Éric Winogradsky (quarti di finale)
 Tony Mmoh (secondo turno)
 Assente

 Michael Kures (semifinali)
 Assente
 Anthony Lane (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Enugu Challenger 1987